Jože Bogataj je osebno ime več znanih Slovencev:

 Jože Bogataj (1935 -), politik, župan občine Gorenja vas-Poljane.
 Jože Bogataj, pravnik
 Jože Bogataj, kuhar
Jože Bogataj, ravnatelj škofjeloške gimnazije